Trybuna Robotnicza – gazeta wydawana w latach 1922–1923
 Trybuna Robotnicza – gazeta wydawana w latach 1945–1990
 Trybuna Robotnicza – gazeta wydawana od 2006 roku